Municipio de Dunn puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Dunn (condado de Franklin, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Dunn (condado de Otter Tail, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Otter Tail.